Влади́мир Петро́вич Куц () — советский легкоатлет, стайер. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Двукратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира, лучший мировой стайер с 1953 по 1956 годы.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, Владимир Куц начал бегать в 1945 году, будучи матросом Балтийского флота.

Окончил Военный институт физической культуры.

По-настоящему спортивная карьера Куца началась в 1951 году под руководством опытного тренера Леонида Хоменкова. Выступал за СКА и ЦДКА/ЦДСА. В 1952 году тренировкой Владимира Куца стал руководить Александр Чикин.

В 1953 году Куц впервые завоёвывает звание чемпиона СССР. В 1954 году он — чемпион Европы в беге на 5000 м. В годы с 1954 по 1957 Куц неоднократно улучшал рекорды мира в беге на 5000 м и 10 000 м. Десять раз становился чемпионом СССР. В 1955 году вступил в КПСС.

По мнению автора книги «Моряк с Балтики» В. П. Теннова, в становлении легкоатлета Владимира Куца большую роль сыграл тренер Вячеслав Садовский.

Олимпийские игры 1956 в Мельбурне 

В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне 29-летний Владимир Куц выиграл обе стайерские дистанции.

Основным противником Куца на «десятке» был британский бегун Гордон Пири. Незадолго до Олимпиады Пири отобрал у Куца мировой рекорд в беге на 5 000 метров, причём тогда он обыграл Владимира рывком на самом финише. Куц учёл ошибки и тщательно подготовился к противостоянию с британцем. Во время бега на 10 000 метров Владимир предложил тактику «рваного бега», постоянно ускоряя и замедляя темп. В результате противник пришёл к финишу только восьмым и совершенно измотанным, а Куц финишировал первым с новым олимпийским рекордом 28 мин. 45,6 сек. По легенде, Пири так вспоминал о том беге:
Он убил меня своей быстротой и сменой темпа. Он слишком хорош для меня. Я бы никогда не смог бежать так быстро. Я никогда не смог бы побить Владимира Куца. Мне не надо было бежать десять тысяч метров.

В беге на 5000 метров Куц также победил с новым олимпийским рекордом — 13 мин. 39,6 сек. На закрытии Олимпиады Владимиру Куцу выпала честь быть знаменосцем сборной СССР. Награждён орденом Ленина, медалью «Ветеран труда» и другими медалями.

«Бег легендарного русского стайера Владимира Куца сделал для сближения народов гораздо больше, чем корпус самых искусных дипломатов»

После спортивной карьеры 
Последний мировой рекорд Куца на 5000 метров — 13 мин. 35,0 сек., установленный в 1957 году, продержался восемь лет.

Спортивная карьера Владимира Куца закончилась быстро, в 1959 году. Из-за серьёзных проблем со здоровьем, он был вынужден покинуть дорожку и перейти на тренерскую работу.
Известно, что Куц серьёзно страдал от сильных болей в животе и в ногах с 1957 года. Эти боли были вызваны его обморожением во время прохождения службы на флоте в 1952 году.
У него была обнаружена проницаемость капилляров, а в 1972 году он пережил инсульт. Болезни знаменитого спортсмена усугублялись хроническим алкоголизмом.

Тренер 
У Куца тренировались:
 Владимир Афонин
 Степан Байдюк
 Валерий Булышев
 Лазарь Народицкий
 Григорий Поздняк
 Сергей Скрипка

Став тренером, Куц не только работает с молодыми бегунами, стремясь научить их всему, что познал за нелёгкую спортивную жизнь, он пишет книги: «От новичка до мастера спорта» 1962 год, «Повесть о беге» 1964 год, «Будь первым» 1975 год — за несколько недель до кончины.

Смерть 
Владимир Куц умер 16 августа 1975 года, предположительно покончив жизнь самоубийством, так как перед смертью принял повышенную дозу снотворного и запил водкой.

Похоронен на Преображенском кладбище Москвы. (27 уч.)

Награды 
 орден Ленина (27.04.1957)
 медали

Память 

 Футбольно-легкоатлетический комплекс имени В. Куца ЦСКА в Москве, недалеко от метро «Аэропорт».

 В Тростянце был установлен памятник.
 Стадион в Тростянце носит имя В. Куца.

Семья 
 Первая жена — Раиса Андреевна Полякова (05.02.1928 — ?), журналистка
 Вторая жена — Раиса Тимофеевна (11.05.1930 — ?)

Результаты

Выступления на соревнованиях

Рекорды

Примечания

Литература 
 Владимир Куц / Авт.-сост Р. А. Полякова. — М. : Изд. «Физкультура и спорт», 1957. — 14 с.; 27 ил. — Тираж 25 000.

Ссылки 
 
 
 Владимир Куц на pamyat-naroda.ru

Выпускники Военного института физической культуры
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Умершие от передозировки лекарств
Похороненные на Преображенском кладбище
Члены КПСС
Танкисты Великой Отечественной войны